Housekeeping ist:
 Gastgewerbe#Arbeitsbereiche auf der Etage (Housekeeping), Aufgabenbereich im Gastgewerbe
 Housekeeping (IT), Aufgabenbereich in der Informationstechnik
 der Originaltitel von Haus ohne Halt, Roman von Marilynne Robinson (1980)
 der Originaltitel von Housekeeping – Das Auge des Sees, amerikanisch-kanadischer Spielfilm von Bill Forsyth (1987), Verfilmung des Romans